Die isländische Fußballmeisterschaft 2003 war die 92. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga, und war auch als Landsbankadeild bekannt (nach dem Sponsor Landsbanki). Die Liga begann am 18. Mai 2003 und endete mit den letzten Spielen am 20. September 2003.

Es nahmen zehn Mannschaften an dem Bewerb teil, der in einer einfachen Hin- und Rückrunde ausgetragen wurde. KR Reykjavík gewann durch eine erfolgreiche Titelverteidigung den 24. Titel der Vereinsgeschichte, und den vierten innerhalb der letzten fünf Saisonen. Am anderen Ende der Tabelle mussten die beiden Aufsteiger Þróttur Reykjavík und Valur Reykjavík wieder direkt in die 1. deild karla absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 2003
2003